CCDH peut faire référence à :
 Commission des citoyens pour les droits de l'homme, un organisme créé par l'Église de scientologie pour lutter contre les « violations des droits de l'homme en psychiatrie »,
 Conseil Consultatif des Droits de l'Homme, un corps gouvernemental qui assure la promotion des droits de l'homme au Maroc,
 Communauté de communes Le Dourdannais en Hurepoix, une communauté de communes en France,
 Center for Countering Digital Hate, une organisation non gouvernementale.